Топольки — название населённых пунктов в России:

 Топольки — посёлок в Минусинском районе Красноярского края.
 Топольки — деревня в Павлоградском районе Омской области.
 Топольки — посёлок в Азовском районе Ростовской области.